Das Pontins Professional 1986 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1985/86. Es wurde im Mai nach der Weltmeisterschaft in Pontins’ Ferienresort in Prestatyn an der Nordküste von Wales ausgetragen.

Vorjahressieger Terry Griffiths erreichte erneut das Finale und traf dort auf den Sieger von 1984 Willie Thorne. Griffiths gewann mit 9:6 und holte sich zum dritten Mal bei diesem Turnier den Titel. Nur sein walisischer Landsmann Ray Reardon hatte häufiger gewonnen.

Finalrunde 
Von den diesjährigen Teilnehmern kamen 3 aus den Top 16 der Weltrangliste. Mit Stephen Hendry war erstmals ein Neuprofi ohne Ranglistenplatzierung beim Turnier dabei. Die 8 Teilnehmer spielten ein Ausscheidungsturnier mit drei Runden, bis der Sieger feststand.

Finale

Century-Breaks 
Terry Griffiths erzielte im Viertelfinale das einzige Century-Break des Turniers.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1986
1986